Stacja Kutno – Ogólnopolski Konkurs Piosenek Honorowego Starosty Kutnowskiego Jeremiego Przybory. 
Organizowany od 2005 przez Kutnowski Dom Kultury. 
Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Krzysztof Ryzlak. Festiwal realizowany jest we współpracy min. z Korporacją Rodzinna PrzyWas, Rodziną Przyborów, Fundacją Wasowskich.

Od 2014 zmieniona została nazwa na Stacja Kutno - Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory.

Konkurs skierowany do młodych artystów piosenki. Profesjonalne jury przyznaje nagrody finansowe i rzeczowe. Przyznawana jest także Nagroda Prezydenta Miasta Kutna, Nagroda Starosty Kutnowskiego i Nagroda Publiczności.

Konkursowi towarzyszą warsztaty dla uczestników, prezentacje multimedialne, wystawy, koncerty.

Dotychczas Honorowy Patronat objęli nad imprezą: Kot Przybora/ Rodzina Przyborów - syn Jeremiego (2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009), Korporacja Rodzinna PrzyWas (2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013), Marszałek Województwa Łódzkiego (2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008), Prezydent Miasta Kutna (2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007), Starosta Kutnowski (2018, 2017, 2016, 2015, 2006, 2005).

Laureaci

I Stacja - 12-13 listopada 2005 
 I miejsce – Aleksandra Kwiatkowska z Bydgoszczy za piosenki „Zostań ze mną” i „Piosenka jest dobra na wszystko”
 II miejsce – Joanna Zielińska z Kutna za piosenki „Ballada jarzynowa” i „Portugalczyk Osculati”
 III miejsce – Kamila Sawicka z Kutna za piosenki „Ja Pana w podróż zabiorę” i „Nie odchodź”
 Wyróżnienia: Aleksandra Meler z Bydgoszczy za piosenki „Piosenka jest dobra na wszystko” i „Żegnaj kotku”, Monika Kluszczyńska z Łodzi za piosenkę „Dla Ciebie jestem sobą”, Paula Łapa ze Zdun za piosenkę „Wesoły deszczyk”.

II Stacja - 19-20 października 2006 
 I miejsce – Joanna Kaczmarek z Wrocławia za piosenkę „Kaziu, zakochaj się” 
 II miejsce – Anna Tańska z Warszawy za piosenkę „Odrobina mężczyzny"
 III miejsce – Kamila Sawicka z Kutna za piosenkę „Utwierdź mnie"
 Wyróżnienia: Monika Kluszczyńska z Łodzi za piosenkę „SOS”. Marcin Radke z Konina za piosenkę „O, Kutno”. Paulina Śnieć z Piątku za piosenkę „Zakochałam się w czwartek niechcący”.
 Nagroda Prezydenta Miasta Kutna – Marcin Radke z Konina za piosenki „O, Kutno” i „Śmierć ptaka”
 Nagroda Starosty Kutnowskiego – Maciej Maciejewski z Kutna za piosenki „Żegnajcie uda panny Lali” i „Pas cnoty”
 Nagroda Publiczności – Maciej Maciejewski z Kutna

III Stacja - 25-28 października 2007 
 I miejsce – Małgorzata Żurańska z Bydgoszczy za piosenki „Nie, nie, nie budźcie mnie” i „Nie pamiętam"
 II miejsce – Edyta Błońska z Wrocławia za piosenki „Na wypadek, gdyby to nie skończyło się małżeństwem” i „Jeszcze w zimie miałam imię"
 III miejsce – Marcin Radke z Konina za piosenki „W kawiarence Sułtan” i „Na całej połaci śnieg"
 Wyróżnienia: Kamil Banasiak z Warszawy za piosenki „Jesienna dziewczyna” „Po kompocie”. Dorota Pietraszuk z Białej Podlaskiej za piosenki „Pejzaż bez Ciebie” i „Droga do Ciebie”, Szymon Piotrowski z Kutna za piosenki „Ballada z trupem” i „Pejzaż bez Ciebie"
 Nagroda Prezydenta Miasta Kutna – Edyta Błońska z Wrocławia
 Nagroda Publiczności – Paweł Nodzak z Gubina za piosenki „Przeklnę Cię” i „Już kąpiesz się nie dla mnie"

IV Stacja - 23-26 października 2008 
 I miejsce – Barbara Dominiak z Łodzi za piosenki „Shimmy szuja” i „Nie odchodź” 
 II miejsce – Jagoda Kurpios z Wrocławia za piosenki „Nie budźcie mnie” i „SOS” 
 III miejsce – Aleksandra Krupa z Wrocławia za piosenki „Oczy przezroczyste” i „Ubóstwiam drakę”
 Wyróżnienia: Martyna Ciok z Warszawy za piosenki „Tango - Kat” i „To będzie miłość nieduża”, Łukasz Gocławski z Trzcianki za piosenki „To było tak” i „Jeżeli kochać”, Marta Brząkała z Perzowa za piosenki „Pejzaż bez ciebie” i „Do ciebie szłam” 
 Nagroda Prezydenta Miasta Kutna -  Barbara Dominiak z Łodzi
 Nagroda Publiczności – Łukasz Gocławski z Trzcianki

V Stacja - 19-22 listopada 2009 
 I miejsce – Agnieszka „Czapi” Trzepizur z Warszawy za piosenki „Ząb zupa dąb” i „A ta Tola"
 II miejsce – Ewelina Stankiewicz z Kutna za piosenki „W czasie deszczu dzieci się nudzą” i „Bo we mnie jest seks"
 III miejsce – Małgorzata Szarek z Warszawy za piosenki „Na całej połaci śnieg” i „Wesoły deszczyk"
 Wyróżnienia: Małgorzata Nakonieczna z Kielc za piosenki „Dla Ciebie jestem sobą” i „Embarras” i Zespół Wokalny „Bingo” z Kutna za piosenki „O mamo, jaki pan śliczny” i „Ballada jarzynowa"
 Nagroda Prezydenta Miasta Kutna - Paulina Brzozowska z Bydgoszczy za piosenki „Rzuć chuć” i „ W słowach ślad tylko został"
 Nagroda Publiczności - Adrianna Kaźmierczak z Kutna za „Mambo Spinoza” i „Cóż Ty mi uczyniłeś"

VI Stacja - 18-21 listopada 2010 
 I miejsce – Joanna Kucharczyk z Warszawy za piosenki „Oczy przezroczyste” i „Mój list"
 II miejsce – Małgorzata Nakonieczna z Kielc za piosenki „O,Romeo!” i „Panienka z temperamentem"
 III miejsce – Karolina Słyk z Płocka za piosenki „Miłość do panny przedwojennej” i „Stacyjka Zdrój"
 Wyróżnienia: Katarzyna Szczepańska z Włocławka za piosenki „Zacna Kasia” i „Jesienne liście” i Kamila Banasiak z Kutna za piosenki „Ubóstwiam drakę” i „Panienka z temperamentem"
 Nagroda Prezydenta Miasta Kutna - Katarzyna Szczepańska z Włocławka
 Nagroda Publiczności - Kamila Banasiak z Kutna

VII Stacja - 17-20 listopada 2011 
 I miejsce – Matylda Damięcka z Warszawy za piosenki „Kapturek 62” i „Śmierć ptaka"
 II miejsce – Barbara Dominiak z Łodzi za piosenki „Ja proszę o ciszę” i „To się zdarza” i Daria Kostrzewska z Kutna za piosenki „Embarras” i „Portugalczyk Osculati"
 III miejsce – Tadeusz Seibert z Malborka za piosenki „Jesienna dziewczyna” i „Addio pomidory"
 Wyróżnienia: Damian Rybicki ze Szczecina za piosenki „Jak tu żyć samotnie” i „Dziewica Anastazja” i Joanna Czajkowska z Torunia za piosenki „Jesienne liście” i „Portugalczyk Osculati"
 Nagroda Prezydenta Miasta Kutna - Barbara Dominiak z Łodzi
 Nagroda Publiczności - Magdalena Komur z Kutna za piosenki „Dziecię tkaczy” i „Nie pamiętam"

VIII Stacja - 22-25 listopada 2012 
 I miejsce – Przemek Mazurek z Poznania za piosenki „SOS” i „Gołoledź"
 II miejsce – Magdalena Howorska z Poznania za piosenki „Oczy przezroczyste i „Najcichszy tekst"
 III miejsce – Magdalena Mikołajczyk z Miodnicy za piosenki „Już kąpiesz się nie dla mnie” i „Prysły zmysły"
 Nagroda Specjalna – Filip Małek z Wrocławia za piosenki „Na Pięćdziesiątej Avenue” i „Jesienne liście”
 Wyróżnienia: Michał Szafraniec z Pińczowa za piosenki „Podła” i „Taka Gmina” i Kamila Banasiak z Kutna za piosenki „Czemu zgubiłam korale” i „Dziewica Anastazja"
 Nagroda Prezydenta Miasta Kutna – Filip Małek z Wrocławia
 Nagroda Publiczności – Przemek Mazurek z Poznania
 Nagroda Specjalna ufundowana przez Kota Przyborę – Małgorzata Wojciechowska z Warszawy.

IX Stacja - 21-24 listopada 2013 
 I miejsce – Irena Melcer z Redy za piosenki „Pa, tato, pa!” i „Wesoła Wielkanoc”
 II miejsce – Bominika Barabas z Lądka Zdroju za piosenki „Nie budźcie mnie” i  „Herbatka”
 III miejsce – Dorota Zygadło z Wrocławia za piosenki „Idę cienistą stroną ulicy” i „Sentimental Johnny"
 Nagroda Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - Pamela Adamik z Krakowa za piosenki „Chodzę sobie zbieram rutkę” i  „Manio to moje słonko”
 Wyróżnienia: Paulina Wróblewska z Kutna za piosenki „Ja dla pana czasu nie mam” i „Embarras” i Monika Malczak z Kazimierza Dolnego za piosenki „Oczy przezroczyste” i „Puk, puk, puk”
 Nagroda Prezydenta Miasta Kutna - Irena Melcer z Redy
 Nagroda Publiczności - Irena Melcer z Redy
 Nagroda Specjalna ufundowana przez Kota Przyborę - Joanna Pawlik z Grodziska Mazowieckiego

X Stacja - 20-23 listopada 2014 
 I miejsce – Dominika Barabas z Lusowa za piosenki „Zmierz” i „Taka gmina”
 II miejsce – Lidia Pronobis z Torunia za piosenki „Modlitwa o pieniądze” i  „Garden party lady Marty”
 III miejsce – Piotr Kosewski z Sopotu za piosenki „Podła” i „Kapturek 62"
 Nagroda Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - Adrianna Kaźmierczak z Kutna z za piosenki „Panienka z temperamentem” i  „Nie pamiętam”
 Wyróżnienia: Kamila Banasiak z Kutna za piosenki „Boję się tej melodii” i „Zapomniałam” i Aneta Strzeszewska z Warszawy za piosenki „W słowach ślad” i „Pan chce przede mną odkryć wnętrze...”
 Nagroda Prezydenta Miasta Kutna - Dominika Dobrosielska z Ciechocinka za piosenki „Portugalczyk Osculati”. „Piosenka o walcu 'Domino'"
 Nagroda Publiczności - Dominika Dobrosielska z Ciechocinka
 Nagroda Specjalna ufundowana przez Rodzinę Przyborów - Dominika Dobrosielska z Ciechocinka

XI Stacja - 16-22 listopada 2015 
 I miejsce – Karolina Micor z Gilowic za piosenki „Nie budźcie mnie” i „SOS”
 II miejsce – Paulina Wilczyńska z Olsztyna za piosenki „Zosia i ułani” i  „Ballada o doktorze Praszczadku”
 III miejsce – Filip Karaś z Osiek za piosenki „Suflet” i „Zmierzch"
 Nagroda Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - Daria Zawiałow z Koszalina za piosenki „Najcichszy tekst” i  „Ciepła wdówka na zimę”
 Wyróżnienia: Anika Koralewska z Kutna za piosenki „Prysły zmysły” i „Nie budźcie mnie” i Mateusz Kwapień z Wrocławia - akompaniator
 Nagroda Starosty Kutnowskiego - Paulina Wilczyńska z Olsztyna
 Nagroda Prezydenta Miasta Kutna - Karolina Micor z Gilowic
 Nagroda Publiczności - Paulina Wilczyńska z Olsztyna
 Nagroda Specjalna ufundowana przez Rodzinę Przyborów - Karolina Micor z Gilowic, Malwina Kulisiewicz i Mateusz Kwapień z Wrocławia

XII Stacja - 14-20 listopada 2016 
 I miejsce – Marta Fitowska z Potęgowa za piosenki „Śmierć ptaka” i „Manio to moje słonko”
 II miejsce – Karolina Gwóźdź z Warszawy za piosenki „Ząb zupa dąb” i  „Boję się tej miłości”
 III miejsce – Filip Małek z Krakowa za piosenki „List do jedzącej Eurydyki” i „Rzuć chuć"
 Wyróżnienia: Magdalena Antczak z Konina za piosenki „Nie odchodź” i „Żegnaj kotku” i Beata Kawczyńska z Koszalina za piosenki „Zemsta” i „Czemu zgubiłam korale"
 Nagroda Starosty Kutnowskiego - Anna Winkler z Kutna za piosenki „Utwierdź mnie” i „Już kąpiesz się nie dla mnie"
 Nagroda Prezydenta Miasta Kutna - Stephanie Jaskot i Agnieszka Bielecka ze Szczecina, za piosenki „Tanie dranie” i „S.O.S”.
 Nagroda Publiczności - Anna Winkler z Kutna
 Nagroda Specjalna ufundowana przez Rodzinę Przyborów - Stephanie Jaskot i Agnieszka Bielecka ze Szczecina, Aleksandra Wylężek z Bytomia, Katarzyna Mazurkiewicz z Warszawy

XIII Stacja Kutno - 19-26 listopada 2017 
 I miejsce – Michał Dudkowski z Kutna za piosenki „To było tak” i „Już kąpiesz się nie dla mnie”
 II miejsce – Karolina Łopuch z Bratoszowa za piosenki „Zakochałam się w czwartek niechcący” i  „W słowach ślad”
 III miejsce – Marta Moszczyńska z Warszawy za piosenki „Najcichszy tekst” i „Ciepła wdówka na zimę"
 Wyróżnienia: Monika Malczak z Kazimierza Dolnego za piosenki „Zmierzch” i „Stacyjka Zdrój” i Emilia Hamerlik z Bielawy za piosenki „Zmierzch” i „Ciepła wdówka na zimę"
 Nagroda Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – Moniak Malczak z Kazimierza Dolnego
 Nagroda Starosty Kutnowskiego - Anika Koralewska z Kutna za piosenki „Shimmy szuja” i „Tango kat"
 Nagroda Prezydenta Miasta Kutna - Piotr Zubek z Warszawy za piosenki „Najcichszy tekst” i „Zimy żal”.
 Nagroda Publiczności - Michał Dudkowski z Kutna
 Nagroda Specjalna ufundowana przez Rodzinę Przyborów - Anna Wasielewska i Stanisław Deja z Lidzbarka i Piotr Zubek z Warszawy.
 Specjalne wyróżnienie od Tadeusza Pałki – Monika Malczak z Kazimierza Dolnego

XIV Stacja Kutno - 19-25 listopada 2018 

 I miejsce - Tadeusz Seibert z Malborka za piosenki "Pejzaż bez Ciebie", "Ale ta bezczelna mina"
 II miejsce - Aleksandra Kwiatkowska z Bydgoszczy  za piosenki „Zmierzch” i  „Czemu mnie nie prześladujesz”
 III miejsce - Paulina Serwatka  z Zakroczymia za piosenki „Nie odchodź” i „Już kąpiesz się nie dla mnie"
 Wyróżnienia: Piotr Kosewski z Sopotu za piosenki „Tango Rzepicha” i „Mambo Spinoza” i Grzegorz Walczak z Włocławka za piosenki „Już kąpiesz się nie dla mnie” i „Upiorny twist”
 Nagroda Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - Julia Kuzyka z Nowodworców za piosenki „Manilla” i  „Czemu zgubiłam korale”
 Nagroda Starosty Kutnowskiego -  Tadeusz Seibert z Malborka
 Nagroda Prezydenta Miasta Kutna - Katarzyna Olczykowska ze Szczecina za piosenki „No i jak tu nie jechać” i „Zakochamy się tak jak trzeba”..
 Nagroda Publiczności - Marta Stachyra z Kutna za piosenki "Tango Kat" i "Embarras"
 Nagroda Specjalna ufundowana przez Rodzinę Przyborów - Katarzyna Olczykowska ze Szczecina i Piotr Kosewski z Sopotu
 Specjalne wyróżnienie od Tadeusza Pałki – Marta Stachyra z Kutna

XV Stacja Kutno - 21-24 listopada 2019 

 I miejsce - Izabella Kurlanda i Bartosz Jakubowski z Warszawy za piosenki „Bądź dobry i dla męża”  i  „Ach, ściana tak cienka”
 II miejsce - Dominika Handzlik z Warszawy za piosenki „Najcichszy tekst” i „Zakochałam się w czwartek niechcący”
 III miejsce - Paulina Wróblewska z Kutna za piosenki „Utwierdź mnie” i „Czemu zgubiłam korale”
 Wyróżnienia: Aleksandra Dzierżawska ze Słomczyna za piosenki „Nie budźcie mnie” i „Ballada o doktorze Praszadku”, dla akompaniatora Grzegorza Duszaka i dla akompaniatora Kamila Kołatka
 Nagroda Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - Izabella Kurlanda i Bartosz Jakubowski z Warszawy za piosenki „Bądź dobry i dla męża”  i  „Ach, ściana tak cienka”
 Nagroda Starosty Kutnowskiego -  Aleksandra Dzierżawska ze Słomczyna
 Nagroda Prezydenta Miasta Kutna - Dominika Handzlik z Warszawy za piosenki „Najcichszy tekst” i „Zakochałam się w czwartek niechcący”.
 Nagroda Publiczności - Izabella Kurlanda i Bartosz Jakubowski z Warszawy.
 Nagroda Specjalna ufundowana przez Rodzinę Przyborów - Anna Winkler z Witowa.
 Specjalne wyróżnienie od Tadeusza Pałki – Paulina Wróblewska z Kutna
Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Cukiernię Wasiakowie w Kutnie otrzymuje Marta Kołatek z Bełchatowa za piosenki „Panienka z temperamentem” i  „Nie budźcie mnie”
Jury nominuje do 56. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie w 2020r. duet Izabella Kurlanda i Bartosz Jakubowski z Warszawy.

XVI Internetowa Stacja Kutno - 22 listopada 2020 

 I miejsce - Kamila Banasiak z Kutna za piosenki „A ta Tola” i „Stacyjka Zdrój”
 II miejsce - Joanna Czajkowska z Torunia za piosenki „Ballada o aniele stróżu” i „Piosenka z filmu ‘Parasolki z Cherbourga’”
 III miejsce - Ida Szebla z Bielawy za piosenki „W słowach ślad tylko został” i „Zmierzch”
 Wyróżnienia: Katarzyna Mazur z Krasocina za piosenki „Upiorny twist” i „Kaziu, zakochaj się”, Mirka Szawińska i Jagoda Uniewicz z Warszawy.za piosenki „Cisza leśna” i „Piosenka dosmucacza”
 Nagrodę ufundowaną przez ZAiKS – Patrycja Mizerska z Bielawy za piosenki „Śmierć ptaka” i „Taka pustka”
 Nagroda Prezydenta Miasta Kutna – Karolinie Lizer z Warszawy za piosenki „Herbatka” i „Jak zatrzymać tę chwilę”
 Nagroda Publiczności – Karolina Lizer z Warszawy
 Nagroda Specjalna ufundowana przez Rodzinę Przyborów - duet''' ''' Mirka Szawińska i Jagoda Uniewicz z Warszawy
 Specjalne wyróżnienie od Tadeusza Pałki – Kamila Banasiak z Kutna, Joanna Czajkowska z Torunia
 Jury nominuje do 57.Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie w 2021r. Kamilę Banasiak z Kutna i Patrycję Mizerską z Bielawy
 Nagroda ufundowana przez Dominikę Barabas – wokalistkę, kompozytorkę i laureatkę Stacji Kutno, przyznawana w tym roku po raz pierwszy, otrzymuje Karolina Lizer z Warszawy

XVII Stacja Kutno - 24 października 21 listopada 2021

Jury Stacji Kutno 

 2005 - Grażyna Łobaszewska, Aleksandra Nieśpielak, Katarzyna Karolak-Koszańska, Janusz Tylman, Darek Sikorski
 2006 - Grażyna Łobaszewska, Katarzyna Groniec, Lora Szafran, Katarzyna Karolak-Koszańska, Darek Sikorski
 2007 - Grażyna Łobaszewska, Magda Ptaszyńska, Roman Kołakowski, Darek Sikorski
 2008 - Krystyna Tkacz, Iza Zając, Anna Stępniewska, Magda Ptaszyńska, Darek Sikorski
 2009 - Ewa Konstancja Bułhak, Joanna Trzepiecińska, Magda Ptaszyńska, Bogdan Hołownia, Darek Sikorski
 2010 - Andrzej Strzelecki, Anna Serafińska, Bogdan Hołownia, Magda Ptaszyńska, Darek Sikorski
 2011 - Andrzej Strzelecki, Maria Czubaszek, Bogdan Hołownia, Magda Ptaszyńska, Darek Sikorski
 2012 - Andrzej Strzelecki, Olga Bończyk, Dariusz Michalski, Magda Ptaszyńska, Darek Sikorski
 2013 - Andrzej Strzelecki,  Bogdan Hołownia, Dariusz Michalski, Magda Ptaszyńska, Darek Sikorski
 2014 - Andrzej Strzelecki,  Elżbieta Zapendowska, Bogdan Hołownia, Dariusz Michalski, Magda Ptaszyńska, Darek Sikorski
 2015 - Andrzej Strzelecki, Bogdan Hołownia, Dariusz Michalski, Magda Ptaszyńska, Darek Sikorski
 2016 - Andrzej Strzelecki, Dariusz Michalski, Paweł Sztompke, Magda Ptaszyńska, Darek Sikorski
 2017 -  Andrzej Strzelecki, Dariusz Michalski, Paweł Sztompke, Dorota Miśkiewicz, Magda Ptaszyńska, Darek Sikorski.
2018 - Elżbieta Zapendowska, Dariusz Michalski, Jarosław Wasik, Miłosz Wośko, Darek Sikorski.
2019 - Teresa Drozda, Dariusz Michalski, Jarosław Wasik, Paweł Sztompke, Darek Sikorski, Grzegorz i Monika Wasowscy
2020 - Paweł Sztompke, Magda Ptaszyńska, Darek Sikorski, Bogdan Hołownia

Goście Stacji Kutno 
 2005 - Grażyna Łobaszewska, Aleksandra Nieśpielak, Lora Szafran i Michał Tokaj
 2006 - Katarzyna Groniec wraz z zespołem, Magda Umer, Andrzej Poniedzielski, Wojciech Borkowski, Andrzej Borzym i Chór Kameralny Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego, Lora Szafran
 2007 - Straszni Panowie Trzej: Janusz Szrom, Andrzej Łukasik, Andrzej Jagodziński, Anna Szałapak i Konrad Mastyło
 2008 - Anna Stępniewska wraz z zespołem, Ewa Błaszczyk wraz z zespołem
 2009 - Joanna Trzepiecińska i Bogdan Hołownia, Karolina Nowakowska, Anna Guzik, Robert Kudelski i Janusz Tylman, Elżbieta Zapendowska
 2010 - Barbara Krafftówna, Janusz Sent, Kot Przybora, Elżbieta Zapendowska, Bogdan Hołownia, Anna Serafińska, Rafał Stępień
 2011 - Bohdan Łazuka, Ewa Bem, Kot Przybora, Andrzej Jagodziński, Dariusz Michalski, Maria Czubaszek, Maria Sadowska, Janusz Szrom, Magda Ptaszyńska, Anna Gadt, Elżbieta Zapendowska, Bogdan Hołownia.
 2012 - Olga Bończyk, Hanna Banaszak, Dorota Miśkiewicz, Adam Nowak, Kot Przybora, Dariusz Michalski, Magda Ptaszyńska, Elżbieta Zapendowska, Bogdan Hołownia, Henryk Miśkiewicz, Wojciech Majewski
 2013 - Ewa Konstancja Bułhak,  Andrzej Jagodziński, Grzegorz i Monika Wasowscy, Kot Przybora, Justyna Panfilewicz, Teresa Drozda, Małgorzata Wojciechowska, Przemek Mazurek, Justyna Steczkowska
 2014 - Natalia Sikora, Marcin Januszkiewicz, Magdalena Kumorek, Teresa Drozda, Alicja Majewska, Joanna Trzepiecińska, Włodzimierz Korcz, Sławomir Uniatowski
 2015 - Dorota Zygadło, Przemek Mazurek, Straszni Panowie Trzej, Teresa Drozda, Dominika Barabas, Anita Lipnicka, Anna Gadt, Janusz Radek, Krzysztof Napiórkowski, Tomasz Kałwak
 2016 - Teatr Na Plaży z Sopotu, Dominika Barabas, Krzysztof Kiljański i New Warsaw Trio, Dorota Miśkiewicz, Beata Przybytek, Jacek Bończyk, Henryk Miśkiewicz, Marek Napiórkowski, Tomasz Kałwak, Karolina Micor, Kot i Anna Przyborowie, Grzegorz i Monika Wasowscy
 2017 - Chór Kameralny Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego pod dyrekcją Andrzeja Borzyma, Teresa Drozda, Hanna Banaszak, Grzegorz Wasowski, Klementyna Umer, Magdalena Smalara, Marta Fitowska i zespół MOA, Monika Borzym, Dorota Osińska, Irena Melcer, Jarosław Wasik, Marcin Januszkiewicz, Miłosz Wośko, Opium String Quartet, Kot i Anna Przyborowie, Grzegorz i Monika Wasowscy
 2018 - Fundacja Fabryka Sztuki z Poznania, Katarzyna Żak, Duo Milonga, Karol Wolski, Grzegorz i Monika Wasowscy, Natalia Sikora, Małgorzata Żurańska-Wilkowska, Kacper Kuszewski, Łukasz Zagrobelny, Miłosz Wośko, Kot i Anna Przyborowie
 2019 - Krystyna Prońko, Dariusz Michalski, Teresa Drozda, Grzegorz i Monika Wasowscy, Dorota Miśkiewicz, Dominika Barabas, Anna Gad, Magda Smalara, Tomasz Błasiak, Maciej Maciejewski, Miłosz Wośko, Tadeusz Seibert
 2020 - Piotr Zubek, Grzegorz Wasowski, Izabella Kurlanda, Bartosz Jakubowski, Remigiusz Grzela, Aneta Figiel z zespołem

Konkursy muzyczne
Festiwale muzyczne w Polsce
Kultura w Kutnie